Хомер има више значења:

 Хомер, старогрчки песник
 Часопис за културу, умјетност и науку "Хомер"

или

 Хомер (Минесота), насеље у држави Минесота, САД
 Хомер (Џорџија), насеље у држави Џорџија, САД
 Хомер (Њујорк), град у држави Њујорк, САД
 Хомер (Аљаска), град у држави Аљаска, САД
 Хомер (Илиноис), град у држави Илиноис, САД
 Хомер (Луизијана), град у држави Луизијана, САД
 Хомер (Мичиген), град у држави Мичиген, САД
 Хомер (Небраска), град у држави Небраска, САД
 Хомер (Локве), насеље у општини Локве, у Горском котару, Република Хрватска